Hieronder volgt een lijst van natuurlijke manen geordend op diameter, met daarachter vermeld bij welke planeet ze horen.

Bijna alle planeten hebben een maan behalve de binnenplaneten Mercurius en Venus.

Vermoedelijk bestaan er ook exomanen, manen buiten het zonnestelsel. Begin 2021 zijn er echter geen bevestigde waarnemingen van. 

 
Manen